The Early Years — компіляція автора-виконавця Тома Вейтса, що складається з двох частин, що вийшли відповідно в 1991 і 1993 роках. Пісні являють собою записи, зроблені до виходу дебютного альбому Тома Closing Time, в період з серпня по грудень 1971 року. Деякі з них, заново записані, вийшли на студійних альбомах 70-х. В 2010 році The Early Years був виданий на вінілі.

Том 1

Том 2

Примітки 

Альбоми Тома Вейтса